

Patronyme 
 Guillaume-Joseph De Boey (?-1850), marchand, financier et mécène d'Anvers, connu pour son activité de mécénat dans l'Ouest des États-Unis d'Amérique.
 Florent De Boey (1885-1954), homme politique belge socialiste.

Voir aussi 
 Boey.